Le biju est une fête bouddhiste célébrant le nouvel an lunaire au Bangladesh.
 Le biju ou bijut est le nom donné dans le Languedoc au violet ou figue de mer une ascidie comestible de Méditerranée.
 Biju, pseudonyme de Andre Luiz de Souza Silva (1974-), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 Bijū